Бори́с Пастерна́к:
 Пастернак, Борис Леонидович (1890—1960) — русский поэт, писатель и переводчик советского времени.
 Пастернак, Борис Натанович (род. 1946) — российско-белорусский журналист и издатель.